oktogon (ośmioboczna budowla)
 Oktogon (plac w Budapeszcie)
 Oktogon (stacja metra w Budapeszcie)

Zobacz też 
 oktogen